Samson Samsonov (23 de fevereiro de 1921 - 31 de agosto de 2002) foi um diretor de cinema russo.

Filmografia
Poprygunya (Попрыгунья) / The Grasshopper (1955)
Za vitrinnoy univermaga (За витриной универмага) / Behind Show Windows (1956)
Ognennye versty (Огненные вёрсты) / Miles of Fire (1957)
Rovesnik veka (Ровесник века) /Contemporary of the Century (1960)
Optimisticheskaya tragediya (Оптимистическая трагедия) / Optimistic Tragedy (1963)
Tri sestry (Три сестры) / The Three Sisters (1964)
Arena (Арена) / Arena (1967)
Kazhdyy vecher v odinnadtsat (Каждый вечер в одиннадцать) /Each Evening at Eleven (1969)
Mnogo shuma iz nichego (Много шума из ничего) /Much Ado About Nothing (1973)
Chisto angliyskoe ubiystvo (Чисто английское убийство) /A Very English Murder (1974)
Beshenoe zoloto (Бешеное золото) /The Golden Fleece (1976)
Zhuravl v nebe (Журавль в небе) / Crane in the Sky (1977)
Torgovka i poet (Торговка и поэт) / (1980)Vosmoye chudo sveta (Восьмое чудо света) / Eighth Wonder of the World (1981)Odinokim predostavlyaetsya obshchezhitiye (Одиноким предоставляется общежитие) / Offered for Singles (1983)Tantsploshchadka (Танцплощадка) / Dancefloor (1985)Neprikayannyy (Неприкаянный) / Stranded (1989)Myshelovka (Мышеловка) / The Mousetrap (1990)Kazino (Казино) / Casino (1992)Milyy drug davno zabytykh let... (Милый друг давно забытых лет...) / Sweet Friend of Years Forgotten Long Ago...'' (1996)

Ligações externas
 

Cineastas da Rússia